Malton bezeichnet folgende Orte:

 Malton (England)
 Malton (Kalifornien), Geisterstadt
 Malton (Ontario)

Malton ist der Familienname folgender Personen:

 Leslie Malton (* 1958), deutsch-US-amerikanische Schauspielerin
 Thomas Malton (1748–1804), englischer Maler